Крутой парень:
 «Крутой парень» (The Big Shot) — фильм нуар 1942 года, режиссёр Льюис Сейлер.
 «Крутой парень» (Tough Guy) — гонконгский боевик 1972 года, режиссёр Джозеф Кон.
 «Крутой парень» (The New Guy) — американская молодёжная комедия 2002 года, режиссёр Эд Дектер.
  (Bullet Boy) — британский фильм-драма 2004 года, режиссёр Сол Дибб.